Покидченко Михайло Юрійович (1989—2016) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Покидченко Ганна Яківна (1926—2014) — народна артистка СРСР.